Catarsis puede referirse a las siguientes entradas:

 Catarsis, en la tragedia griega, metáfora descrita por Aristóteles referida a la purgación y liberación de las emociones;
 Catarsis, álbum musical de estudio de 2013 de la cantante mexicana Belinda; o 
 Catarsis Tour, tercera gira musical de Belinda.

El equivalente en inglés Catharsis puede designar a las siguientes entradas:

 Catharsis, grupo musical estadounidense activo desde 1994 a 2002;
 Catharsis, grupo musical ruso formado en 1996;
 «Catharsis», canción de la banda estadounidense Anthrax, incluida en su álbum de 1998 Volume 8: The Threat Is Real;
 «Catharsis», canción de la banda japonesa Versailles, incluida en su álbum de 2010 Jubilee;
 Catharsis, cuarto álbum de estudio de la banda liechtensteiniana Elis en 2009.
 Catharsis, noveno álbum de estudio de la banda estadounidense Machine Head en 2018.

Enlaces externos